een ARP-politicus; zie Willem Wagenaar (politicus)
 een Nederlands psycholoog; zie Willem Albert Wagenaar
 een Nederlandse surrealist; zie Willem Wagenaar (surrealist)